

Радваниці — гміна в Польковицькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Радваниці — село в гміні Радваниці Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Радваниці — село в гміні Сехниці Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства